Ollenhauer ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Ollenhauer (1901–1963), deutscher Politiker (SPD), MdB, MdEP
 Hildegard Ollenhauer (1902–1995), Abgeordnete der Hamburgischen Bürgerschaft, SPD-Politikerin